Le sanctuaire de Notre-Dame de Betania aussi dénommé sanctuaire Notre-Dame de la Réconciliation de Tous les Peuples, est un sanctuaire marial du Venezuela, établi à la fin du , à la suite des apparitions mariales de Betania à Maria Esperanza Medrano de Bianchini, de 1976 à 1989, près de la ville de Cúa.

Ces apparitions ont été reconnues par l'Église catholique en 1987, ouvrant la voie à la création d'un sanctuaire religieux pour accueillir les fidèles et les pèlerins. Ce sanctuaire a reçu plusieurs marques de reconnaissance des autorités politiques locales, et accueille des pèlerins venant de plusieurs pays étrangers.

Localisation 
Dans l'État de Miranda au Venezuela, près de la ville de Cúa, chef-lieu de la municipalité d'Urdaneta (à une dizaine de kilomètres au sud de la ville), se trouve la ferme de , à environ 65 km de Caracas. C'est sur ce lieu, aujourd'hui propriété du diocèse qu'est situé le sanctuaire de Betania, officiellement dénommé .

Historique

Avant les apparitions 
Le sanctuaire est implanté sur une ancienne exploitation agricole appartenant depuis 1974 à la famille de la voyante. Le précédent propriétaire avait donné le nom de , à sa ferme en référence à Béthanie,  le village de Judée où les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare habitaient. Cet homme, chrétien évangélique accueillait à l'époque des groupes de prière dans son domaine. Le nom de Betania a été conservé par ses successeurs.

En 1974, la famille Bianchini achète le domaine avec d'autres amis, et s'y installent. Après la première apparition mariale de 1976, ils vont également accueillir des amis chrétiens pour venir prier sur ces lieux, avant même l'enquête canonique et la reconnaissance par l’Église des apparitions. Mais avant l'organisation du culte local, c'est une statue de Notre-Dame de Lourdes qui est installée dans la petite grotte proche du lieu des apparitions.

Les apparitions mariales 

Le  a lieu la première apparition dans une grotte près d’une petite rivière au pied d’une colline. Chaque année, le , Maria Esperanza et des croyants ou des curieux se rassemblaient à la grotte. Le , une centaine de personnes disent avoir vu la Vierge Marie à la grotte, en même temps que la voyante. 
Marie se présente à elle comme .

Après une enquête canonique de trois années,  Bello Ricardo, évêque de Los Teques proclame l’authenticité des apparitions dans une lettre pastorale le .

Les apparitions se poursuivent jusqu'en 1988, pour la voyantes et d'autres croyants qui l'accompagnent.

Construction 

Le , la famille fait don de 4 hectares de terrains au diocèse pour y faire bâtir une église et un lieu de culte. 	

En 2015, l'aménagement du sanctuaire se poursuit avec la mise en place de jardins et d'espaces dédiés à la Vierge, à saint Joseph et au Sacré-Cœur de Jésus. Des travaux d'éclairage et d'illumination sont réalisés en 2021.

Événements 
Le , le père Otty Ossa Arisitzabal célèbre l'Eucharistie en présence des fidèles et de  de Bianchini. À la rupture de l'hostie consacrée par le prêtre, trois parties de celle-ci commencent à saigner. Ces éléments sacrés sont mis de coté jusqu'à la fin de la célébration. Des photos et des vidéos ont été pris à lors de cet événement. Une enquête scientifique est organisée. À l'issue,  Pío Bello a confirmé que l'étude scientifique a montré qu'il s'agissait de sang humain , et donc que . L'évêque a déclaré : . Par la suite, toutes les informations sur cet événement ont été envoyées à Rome. La commission d'études internationales n'a pas encore donné de réponse officielle. Ces particules eucharistiques sont aujourd'hui conservées dans une chapelle du couvent des Augustines récollettes du Sacré-Cœur de Jésus du diocèse de Los Teques (dont fait partie la ville de Cúa, et le sanctuaire).

Le , une célébration particulière a eu lieu pour fêter le 44 anniversaire des apparitions et demander une intervention céleste pour mettre fin à la pandémie  de Covid-19.

Description 

Le sanctuaire est composé de trois grandes parties. Une zone d'accueil permettant l'arrivée des pèlerins (parkings, ...), une zone de prière avec l'église et divers lieux de recueillement et de prière, et enfin une zone  où les pèlerins peuvent pratiquer des ablutions et boire l'eau de la source.

La source locale est considérée par les fidèles comme . Celle-ci est captée et distribuée (gratuitement) par des robinets permettant aux pèlerins de la boire et de la rapporter chez eux.

Le lieu des apparitions est matérialisé par un oratoire contenant une statue de Notre-Dame de Betania. Ce lieu est largement décoré de bouquets de fleurs et autres compositions florales portées par les pèlerins.

Des exvotos sont affichés dans le sanctuaire pour remercier la Vierge des grâces reçues.

 la chapelle

La chapelle comporte une architecture particulière par le fait qu'elle est ouverte sur ses quatre faces. Les murs porteurs sont composés de colonnes portant le toit a faible pente. La chapelle est ainsi noyée dans la verdure.

 Autres lieux de dévotion

Des jardins dédiés à la Vierge, à saint Joseph et au Sacré-Cœur de Jésus sont ouverts aux pèlerins pour leur permettre de se reposer et de prier.

Notoriété et reconnaissance 

En mai 1992, le sanctuaire est déclaré .
En 2005, le sanctuaire est déclaré  par le gouvernement de l'État de Miranda (région du Venezuela où il est implanté).

En 2009, l’Église vénézuélienne attribue le titre de  sous le titre de  au sanctuaire de Betania.

Des pèlerinages sont organisés depuis les États-Unis par des agences de voyages pour les catholiques américains. Les autorités du sanctuaire rapportent une fréquentation en hausse et des pèlerins venant du monde entier.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Notre-Dame de Betania
 Apparitions mariales de Betania

Liens externes 
 
  du sanctuaire.
  Las apariciones de Betania, Venezuela:una mariofanía a profundizar par Padre Antonio Larocca. Sur le site de l'Université de Dayton.

Bibliographie 
 .
 .

Religion au Venezuela
Betania
Notre-Dame de Betania
1989 au Venezuela
Betania